PRG puede referirse a:
 Partido Radical de Izquierda (Parti Radical de Gauche), un partido político francés;
 Partido Revolucionario Guevarista, partido político seguidor del Che Guevara;
 Plataforma de Recursos de Geoinformación;
 Caballo de pura raza gallega;
 Aeropuerto de Praga en su código IATA; o
 Post/Redirect/Get, un patrón de diseño común para aplicaciones web.